BTN steht als Abkürzung für:

 Berlin – Tag & Nacht, eine deutsche Pseudo-Doku-Soap des Fernsehsenders RTL II
 Bhutan, als Ländercode nach ISO 3166 und ITU-Landeskenner der Internationalen Fernmeldeunion
 Business Tower Nürnberg, das der Nürnberger Versicherung gehörende zweithöchste Bürogebäude Bayerns
 Ngultrum, als Währungscode gemäß ISO 4217 für die Währung Bhutans

BTN